Sendai puede referirse a:

 Sendai, una ciudad japonesa.
 El Castillo Sendai, también conocido como Castillo Aoba.
 La Clase Sendai de cruceros ligeros de la Armada Imperial Japonesa.
 El Sendai, líder de la clase anterior, activo desde 1924 y hundido en 1943.
 El Sendai (DE-232), destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activo desde 1991.
 El Vegalta Sendai, equipo profesional de fútbol de Japón.
 El Jardín de Hierbas Silvestres de la Ciudad de Sendai.